While Paris Sleeps – film del 1923 diretto da Maurice Tourneur
 While Paris Sleeps – film del 1932 diretto da Allan Dwan